Az alábbi lista az Egri főegyházmegye püspökeit tartalmazza.

A püspökök listája

Források 
 http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/topogr/eger_ppk.htm
 http://lexikon.katolikus.hu/E/egri%20p%C3%BCsp%C3%B6ks%C3%A9g.html

További információk 
 Sugár István: Az egri püspökök története. Budapest, 1984
 Adatok az egri egyházmegye történetéhez. 1-4. köt. Szerk. Laskó József. Eger, 1907
 Koncz Ákos:  Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892
 Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987
 Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790-1992. Bp., 1993

 Főpapjaink, Egri főegyházmegye

Kapcsolódó szócikkek 
 Vallási vezetők listái ország szerint

Magyarországgal kapcsolatos listák
Egyházi vezetők listái